Maritozzi peut faire référence à :

Patronyme 
 Riccardo Maritozzi (1959-), footballeur italien ;
 Serafino Maritozzi, peintre italien du .

Gastronomie 
 Maritozzi, pluriel de Maritozzo, dessert italien originaire du Latium.

Homonymie de patronyme